Long Hard Road Out of Hell – singolo dei Marilyn Manson del 1998
The Long Hard Road Out of Hell – autobiografia di Marilyn Manson del 1998